Holsten kan syfta på:

Holsten – danskt namn på södra delen av Schleswig-Holstein i Tyskland, se Holstein
Holsten – ett ölmärke, se Holsten-Brauerei